Čret je lahko:
 Čret Bisaški (Hrvaška)
 Čret Posavski (Hrvaška)
 Čret (Hrvaška)